Slovo mag může znamenat:

 hvězdná velikost, magnituda (zkratka: mag) – fyzikální jednotka stupně jasnosti
 Mag (kniha) – román Jacka Kerouaca
 Zkratka MAG (z německého Metallschweißen mit aktiven Gasen) označuje Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu 
 Mag nebo Mag. – magisterský titul v Rakousku

Podobné 
 Mág